Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki 2010 je trinajsto svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 12. in 14. marcem 2010 v dvorani ASPIRE Dome v Dohi, Katar. Udeležilo se ga je 585 atletov iz 146-ih držav, ki so tekmovali v 26-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (6)
 (3)
 (2)
 (13)
 (10)
 (1)
 (2)
 (9)
 (8)
 (9)
 (1)
 (7)
 (6)
 (1)
 (1)
 (15)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (13)
 (2)
 (17)
 (1)
 (5)
 (1)
 (1)
 (1)
 (14)
 (3)

 (8)
 (2)
 (24)
 (1)
 (1)
 (30)
 (1)
 (13)
 (1)
 (7)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (8)
 (1)
 (13)
 (1)
 (6)
 (8)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (5)
 (1)

 (1)
 (5)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (4)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (15)
 (5)
 (1)
 (6)
 (3)
 (5)
 (42)
 (1)
 (1)

 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (4)
 (3)
 (2)
 (1)
 (8)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (3)
 (1)
 (18)
 (51)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)

Viri
 Prvenstvo na IAAF

2010
2010 v športu
Šport v Katarju
Doha